Der Name Vaulx bezeichnet:

 mehrere Ortschaften in Belgien:
 Vaulx (Chimay), ein Ortsteil der belgischen Stadt Chimay in der wallonischen Provinz Hennegau
 Vaulx (Tournai), ein Ortsteil in der belgischen Stadt Tournai in der wallonischen Provinz Hennegau

 mehrere Gemeinden in Frankreich:
 Vaulx (Haute-Savoie), Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Vaulx (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais

 mit Namenszusatz:
 Vaulx-en-Velin, Gemeinde im Département Rhône
 Vaulx-Milieu, Gemeinde im Département Isère
 Vaulx-Vraucourt, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

 den Kanton Vaulx-en-Velin im französischen Département Rhône

Siehe auch:
 Vaux
 Vaud